Могилёвка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Могилёвка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Могилёвка — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Могилёвка — село в Архаринском районе Амурской области.
 Могилёвка — деревня в Рыльском районе Курской области.
 Могилёвка — деревня в Кувшиновском районе Тверской области.
 Могилёвка — село в составе района Имени Лазо Хабаровского края.

Украина 
 Могилёвка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Могилёвка — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Могилёвка — село в Герцаевском районе Черновицкой области.
 Могилевка — до 1960 г. название села Вересовка в Емильчинском районе Житомирской области.

Река 
 Могилёвка — река в Курганской области России, приток реки Суварыш.